Manila est le nom anglais de Manille, la capitale philippine 

Manila est aussi un prénom et un toponyme pouvant désigner:

Prénom
Manila Luzon (né en 1981), drag queen et artiste américain
Manila Nazzaro (née en 1977), actrice et animatrice italienne

Toponyme

, communauté de l'Alabama
, communauté de l'Arizona
Manila, ville de l'Arkansas
Manila, communauté de la Californie
, communauté du Kentucky
, communauté du Missouri
Manila, ville de l'Utah
, communauté de la Virginie-Occidentale

Voir aussi
(13513) Manila, astéroïde de la Ceinture principale
Metro Manila, film britannique sorti en 2013

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme